Progression du record du monde de natation messieurs pour l'épreuve du relais 4 × 50 mètres 4 nages et du 4 × 50 yards 4 nages en bassin de 25 mètres et 25 yards.

Bassin de 25 mètres

4 × 50 yards 4 nages

Notes 

Relais
Quatre nages

de:Liste der Schwimmweltrekorde über 4×50 Meter Lagen